Perzische successieoorlog (404–401 v.Chr.) die eindigde met de Slag bij Cunaxa, na de dood van koning Darius II van het Achaemenidische Rijk
 Parthische successieoorlog (57–54 v.Chr.), tussen Mithridates III en zijn broer Orodes II na het samen doden van hun vader, koning Phraates III van het Parthische Rijk
 De door Marcus Licinius Crassus Dives aangevoerde Romeinse invasie van Parthië in 54 v.Chr., die catastrofaal eindigde met de Slag bij Carrhae in 53 v.Chr., was deels gemotiveerd of gerechtvaardigd door steun voor Mithridates' aanspraken op de Parthische troon
 Parthische successieoorlogen tussen Vologases III, Osroes I, Parthamaspates, Mithridates IV en Vologases IV (105–147), na de dood van koning Pacorus II van Parthië
 Trajanus' Parthische veldtocht (115–117), de interventie van de Romeinse keizer Trajanus in de Parthische successieoorlogen ten gunste van Parthamaspates
 Dynastieke strijd tussen Vologases VI and Artabanus IV (213–222), na de dood van hun vader, koning Vologases V van Parthië
 Parthische oorlog van Caracalla (216–217), de interventie van de Romeinse keizer Caracalla in de Parthische dynastieke strijd tegen Artabanus IV
 Sassanidische successieoorlog (457–459) tussen Hormazd III en Peroz na de dood van hun vader, sjah Yazdagird II van het Sassanidische Rijk
 Perzische of Iraanse Successieoorlogen (1725–1796)
Safawidische successieoorlog (1725–1729), na een Hotakidische invasie en de gevangenneming van sjah Soltan Hoseyn I van Safawidisch Perzië
Afsharidische successieoorlog (1747–1757), na de dood van sjah Nadir Sjah Afshar van Afsharidisch Perzië
Zandische successieoorlog (1779–1796), na de dood van khan Karim Khan van Zandisch Perzië

Zie ook 
 Romeins-Parthische Oorlog (54-64) of Armeense Successieoorlog (54–66), veroorzaakt door de dood van de Romeinse keizer Claudius I, waarna pretendent Tiridates door koning Vologases I van Parthië werd aangesteld, hetgeen de nieuwe keizer Nero niet kon accepteren